Циркасијски се може односити на:

  (Черкески језици)
  (Черкезија)
 Циркасијци (Черкези)

Види још 

 Черкески